Schwebehöhe steht für:
 Schwebehöhe von Hubschraubern, siehe Dienstgipfelhöhe
 Schwebehöhe von Bodeneffektfahrzeugen
 Schwebehöhe von Tragschraubern
 Schwebehöhe von Luftkissenfahrzeugen
 Schwebehöhe von Seilbahnen, siehe Laber Bergbahn
 Schwebehöhe im Magnetfeld, siehe Gravimeter #Supraleitendes Gravimeter
 Schwebehöhe von Magnetschwebebahnen